SNS kan avse:

 SNS – nordiskt samarbetsorgan SamNordisk Skogsforskning inom skogsforskning, se Nordic Forest Research
SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, ett bokförlag och en tankesmedja som tvärvetenskapligt behandlar samhällsfrågor

Näringsliv 
 SNS – ett fristående nätverk av opinionsbildare och beslutsfattare i privat och offentlig sektor, se Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
 SNS – ett trafikföretag i Stockholm som existerade mellan åren 1876 och 1917, se Stockholms Nya Spårvägs AB

Politik 
 SNS – ett serbiskt nationalkonservativt högerparti, se Serbiens progressiva parti
 SNS – ett ultranationalistiskt och högerpopulistiskt politiskt parti i Slovakien, se Slovenská národná strana
 SNS – ett nationalistiskt politiskt parti i Slovenien, Slovenska nacionalna stranka